030, het netnummer van de regio Utrecht
030, het netnummer van de Duitse stad Berlijn
030 Magazin Berlin, een stadsblad in Berlijn
68030, een microprocessor uit de 68000-reeks van Motorola

Zie ook
030303, een dj-collectief uit de stad Utrecht.
NL30, een tijdschrift